Condição gauge de Lorenz define que a derivada das componentes contravariantes do potencial eletromagnético é igual a zero.
É usada para simplificar as equações de Maxwell.

Bibliografia
 L. Lorenz, "On the Identity of the Vibrations of Light with Electrical Currents" Philos. Mag. 34, 287–301, 1867.
 J. van Bladel, "Lorenz or Lorentz?". IEEE Antennas Prop. Mag. 33, 2, p. 69, April 1991.
 R. Becker, "Electromagnetic Fields and Interactions", chap. DIII. Dover Publications, New York, 1982.
 A. O'Rahilly, "Electromagnetics", chap. VI. Longmans, Green and Co, New York, 1938.
 R. Nevels, C.-S. Shin, "Lorenz, Lorentz, and the gauge", IEEE Antennas Prop. Mag. 43, 3, pp. 70–1, 2001.
 E. T. Whittaker, "A History of the Theories of Aether and Electricity", Vols. 1–2. New York: Dover, p. 268, 1989.

Conceitos fundamentais da física
Eletromagnetismo